Bolet est un nom commun français et un nom propre hispanique qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Bolet, champignon de la famille des Boletaceae.

Patronyme 

  (1905-1999), violoniste et chef d'orchestre cubano-américain ;
 Jorge Bolet (1914-1990), pianiste et d'orchestre cubain ;
  (1838-1906), écrivain vénézuélien.

Bolet est également un patronyme français rare.

Toponyme 
 , forêt belge de la province de Luxembourg et la région de Wallonie.

Références 

Patronyme hispanique
Patronyme catalan